GEI puede referirse a:

Grupo Especial de Intervención de los Mozos de Escuadra, policía de la Generalidad de Cataluña.

Gas de efecto invernadero